Die Abkürzung WTA steht für:

 Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege, internationale Vereinigung von Wissenschaftlern, Architekten und Denkmalpflegern
 Women’s Tennis Association, internationale Vereinigung von Tennisspielerinnen
 World Travel Awards, eine weltweite Auszeichnung für herausragende Leistungen in allen Schlüsselsektoren der Reise-, Tourismus- und Gastgewerbebranche
 Africa West Airlines, eine Frachtfluggesellschaft aus Togo (ICAO-Code)
 Wandteichonsäuren, siehe Teichonsäuren
 W. T. Aked & Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller

WTA